Alaksandr Waładźko (biał. Аляксандр Валадзько, ros. Александр Володько; ur. 18 czerwca 1986 w Motolu) – białoruski piłkarz polskiego pochodzenia, grający na pozycji pomocnika, reprezentant Białorusi.

Statystyki 
 (stan na 17 stycznia 2021 - po końcu karijery)

Przypisy

Bibliografia 
  na stronie FC BATE 
 

Reprezentanci Białorusi w piłce nożnej
Piłkarze polskiego pochodzenia
Piłkarze BATE Borysów
Piłkarze Dynamy Brześć
Urodzeni w 1986
Piłkarze Szachtiora Karaganda